Leptodictyum är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper, och fick sitt nu gällande namn av Warnst.. Enligt Catalogue of Life ingår Leptodictyum i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leptodictyum